Натуральне число 294
 294 рік до нашої ери
 294 рік нашої ери